Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le PAOK Salonique depuis 1965.

Le club réalise ses meilleurs performances européennes en 1974 et 2022 en atteignant les quarts de finale de la Coupe des coupes et de la Ligue Europa Conférence respectivement. En Ligue des champions, il atteint une fois le stade des huitièmes de finale en 1977. En Ligue Europa, il ne dépasse jamais les seizièmes de finale.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Références

Lien externe 
 Historique du PAOK Salonique en compétitions européennes sur uefa.com.

PAOK Salonique
PAOK Salonique (football)